Командный спринт (до 2001 года — Олимпийский спринт) — вид велотрековой гонки, в которой участвуют две команды. На чемпионатах мира медали в командном спринте разыгрываются с 1995 года у мужчин, с 2002 года — у женщин. С 2000 года включён в мужскую программу летних Олимпийских игр, с 2012 года — в женскую. У дисциплины существует неофициальное название — «итальянка».

Правила 

Дистанция мужской гонки составляет 3 круга, женской — 2 круга. Число гонщиков в команде равно числу преодолеваемых кругов.

Старт происходит с противоположных сторон велотрека. Гонщики в команде едут в один ряд, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. Каждый из гонщиков ведёт команду на протяжении одного круга, затем он покидает велотрек, а следовавший за ним гонщик берёт роль лидера на себя. Таким образом, на заключительном круге на треке остается по одному гонщику из каждой команды.

Смена лидера должна происходить на отрезке длиной 15 метров, начиная от линии финиша. Смена гонщиков до линии финиша или более чем через 15 метров после окончания круга является нарушением, за которое команде присуждается последнее место на текущем этапе соревнований.

Гонщикам строго запрещается подталкивать членов своей команды.

В случае одинакового результата заезда у обеих команд победителем считается команда, прошедшая заключительный круг с лучшим временем.

Порядок проведения соревнований 

Соревнования по командному спринту в рамках Кубка мира, Чемпионата мира и Олимпийских игр проходят в три этапа:

 Квалификационные заезды, по итогам которых отбирается 8 команд, показавших лучшее время;
 Первый круг соревнований (полуфиналы), заезды проводятся в следующем порядке: 4—5, 3—6, 2—7, 1—8;
 Финалы: 1—2 (за первое место), 3—4 (за третье место). На Олимпийских играх также проводятся заезды 5—6 и 7—8. В других соревнованиях 5-8 места определяются по времени, показанным командами в полуфинальных заездах.

Командный спринт на чемпионатах мира

Мужчины

Женщины

Командный спринт на Олимпийских играх

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Часть 3 Регламента UCI (в редакции от 5 апреля 2017 года) 
 Правила вида спорта «Велоспорт-трек» Минспорттуризма России

Велотрековый спорт